Готардский железнодорожный тоннель:
 Готардский железнодорожный тоннель (1882) — тоннель между Гёшененом и Айроло длиной 15 км.
 Готардский базисный тоннель — тоннель длиной 57 км.